Межконтинентальный кубок 1979 () — 18-й розыгрыш Межконтинентального кубка, который состоял из двух матчей, сыгранных 18 ноября 1979 года и 2 марта 1980 года. Прошёл между шведским клубом «Мальмё», финалистом Кубка европейских чемпионов 1978/79, и парагвайским клубом «Олимпия», победителем Кубка Либертадорес 1979.

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1978/1979
 Кубок Либертадорес 1979

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матчах 

Межконтинентальный кубок 1990
Межконтинентальный кубок 1990
Спорт в Швеции в 1979 году
1979 год в Парагвае
1979 год в футболе
События 18 ноября
События 2 марта
Ноябрь 1979 года
Март 1980 года